Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1992 проходили з 25 травня по 7 червня 1992 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=5
|RD1-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П Параді С Тестю
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Е Берджін М де Свардт
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= О Келлер Н Савамацу
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= А Дешом Ж Алар
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Б Бовіс Дж Еммонс
|RD1-score06-1=0
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= М Бабель В Пробст
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=15
|RD1-team08= К Малеєва Б Ріттнер
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=11
|RD1-team09=
|RD2-score05-1=
|RD2-score05-2=
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= А Кетцер І Горрочатегі
|RD2-score06-1=d
|RD2-score06-2=
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= М Джаггерд-Лай К Віс
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= Дж Фернандес Н Звєрєва
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=15
|RD3-team02= К Малеєва Б Ріттнер
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=11
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=1
|RD3-score03-2=1
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= Дж Фернандес Н Звєрєва
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=5
|RD4-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Посилання 
 Main draw 

Жінки, парний розряд
1992 у жіночому тенісі
1992 у французькому спорті